Rona peut désigner :
 RONA, une entreprise québécoise ;
 RONA (ou POHA en caractères cyrilliques), une unité de la Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale.
 Jeff Rona, compositeur américain ;
 South Rona, une île des Hébrides intérieures en Écosse ;
 North Rona, une île d'Écosse ;
 Rona, un village de Lettonie ;
 Rona, une ancienne commune et un village du canton des Grisons, en Suisse ; 
 Abréviation pour rapatriés d'origine nord-africaine, voir aussi Harki ;
 Rona, série de l'auteur de bande dessinée français Malo Louarn.